Кудаков (Кудакова) — фамилия:

 Кудаков, Юрий Дмитриевич (род. 1942) — советский и российский композитор и педагог.

 Кудакова, Мария Ивановна (1931—2015) — передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Кудаковский
 Кудако